Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Père – Ille-et-Vilaine
 Saint-Père – Nièvre
 Saint-Père – Yonne